Název Chorvatské národní divadlo () může označovat:

 Chorvatské národní divadlo (Mostar) – Mostar
 Chorvatské národní divadlo (Osijek) – Osijek
 Chorvatské národní divadlo (Rijeka) – Rijeka
 Chorvatské národní divadlo (Split) – Split
 Chorvatské národní divadlo (Subotica) – Subotica
 Chorvatské národní divadlo (Varaždín) – Varaždín
 Chorvatské národní divadlo (Záhřeb) – Záhřeb